Antoine d'Agata – fotografo francese
Antonino D'Agata – politico italiano
Gaetano D'Agata – fotografo italiano
Giuseppe D'Agata – scrittore e sceneggiatore italiano
Mario D'Agata – pugile italiano
Nino D'Agata – doppiatore e attore italiano